Korte Jansstraat (Haarlem), straat in Haarlem
Korte Jansstraat (Utrecht), straat in Utrecht